All Around Me – singolo dei Flyleaf del 2007, dall'album Flyleaf
 All Around Me – album dei Seven Dark Eyes del 2011